Sewan oder Sevan bezeichnet:

 Sewan (Stadt), eine Stadt in Armenien
 Sewansee, größter Süßwassersee Armeniens
 einen Vornamen, Träger des Namens sind:
 Sevan Aydinian (* 1983), armenisch-amerikanischer Spoken-Word-Künstler, Filmproduzent und Schriftsteller
 Sewan Latchinian (* 1961), deutscher Schauspieler, Autor, Regisseur und Theater-Intendant